Sankt Leonhard of St. Leonhard kan verwijzen naar:
Duitsland:
St. Leonhard (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg

Italië:
Sankt Leonhard in Passeier, een gemeente in de provincie Zuid-Tirol

Oostenrijk:
St. Leonhard im Pitztal, een gemeente in de deelstaat Tirol
Sankt Leonhard am Forst, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Sankt Leonhard am Hornerwald, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Sankt Leonhard bei Freistadt, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk